Strange Days steht für:

 Strange Days (Album), Album von The Doors (1967)
 Strange Days (Film), US-amerikanischer Film von Kathryn Bigelow (1995)